La evaluación de la calidad comprende aquellas actividades realizadas por una empresa, institución u organización en general, para conocer la calidad en ésta. Supervisa las actividades del control de calidad. A veces se define como "el control de calidad".

Habitualmente se utilizan modelos de calidad o referenciales, que permiten estandarizar el proceso de la evaluación y sus resultados, y por ello comparar.

Los modelos de calidad más conocidos en el mundo son el Deming, Malcolm Baldrige, EFQM, etc.

En ocasiones hay modelos sectoriales o locales, como en España el modelo Ciudadanía, propio del sector público.

La evaluación en el proceso educativo 
La evaluación es un proceso dinámico y sistemático enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos en cada contenido. Se dice que es dinámico porque se encuentra en constante cambio, ya que se presenta de distintas formas, y en el aspecto educativo se encuentra continuamente.  También se dice que es sistemático porque se basa en un conjunto de reglas o principios sobre una materia relacionada entre sí, además de que contribuye a determinado objetivo.

La evaluación en la educación consiste en llevar a cabo juicios acerca del avance y progreso de cada estudiante, estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de cada uno de ellos. Nos permite conocer el proceso de aprendizaje de cada educando para identificar las necesidades y problemas del aprendizaje individual, y poner en evidencia los puntos fuertes y débiles de los estudiantes, de modo que éstos juntos con sus maestros puedan sacar conclusiones para incrementar su competencia y obtener buenos resultados.

El uso de la evaluación permite generar cambios cognitivos y valorativos en el alumno, ya que mediante este proceso, el educando puede realizar una autoevaluación y detectar cuales son sus debilidades para que posteriormente trate de encontrarles una solución y lograr un avance en su gente. Además puede detectar sus fortalezas para lograr desarrollarlas al máximo. Lo que se busca con una evaluación es hacer un análisis algo profundo para detectar las fortalezas y debilidades de cada alumno; es decir se evalúa para hacer las cosas mejor en el desarrollo educativo. Por esta razón es considerado como un instrumento de máxima utilidad para mejorar el funcionamiento de los alumnos, ya que estos pueden motivarlos para seguir sobresaliendo, o por el contrario puede bajarles la autoestima dependiendo también la actitud que tome el docente en relación con el alumno.

Forma de evaluar 
El propósito de la evaluación, principalmente, es recopilar evidencia acerca de cómo los estudiantes procesan y completan tareas reales en un tema particular, así como identificar cual es el nivel del conocimiento, de sus habilidades y de sus actitudes que ha desarrollado a lo largo de la clase. 

El hecho de evaluar no se refiere solamente al examen de forma escrita, sino a todas aquellas estrategias que permitan analizar el desempeño del alumno. Como lo mencioné anteriormente también el uso de libros de texto, la aplicación de algunos ejercicios, la interrogación a los alumnos o simplemente la observación a los niños, niñas, abuelos, abuelas etc., son formas que te permiten tener una perspectiva del alumno.

El propósito de la evaluación no es el de asignar una calificación numérica, como muchos creen.  El propósito como lo he mencionado es reconocer las fortalezas y debilidades que tiene el alumno para ayudarlo a sobresalir. Para ello no solo debe evaluarse los conocimientos teóricos, sino también las habilidades, actitudes y valores que el alumno posee.

Control de calidad
Gestión de la calidad